Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Prince of Wales d'après le titre de Prince de Galles, un autre est prévu :
 , un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons, lancé en 1765, initialement nommé HMS Hibernia, démoli en 1783 ;
 , un vaisseau de ligne de  rang de 90 canons, lancé en 1794, démoli en 1822 ;
 , un bateau de transport de 38 canons, commandé en 1795 ;
 , un sloop de 14 canons lancé en 1805 ;
 , un bateau de  rang de 121 canons, lancé en 1860 ;
 , un cuirassé de la , lancé en 1902, vendu en 1920 ;
 , un cuirassé de la  (seconde unité de la classe), lancé en 1939, coulé en 1941 ;
 , le second porte-avions de la , en essais depuis 2019.

Prince of Wales